Пелеагонсало ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альфос-де-Торо.  Занимает площадь 13,31 км². Население — 334 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саморы